Hanjiashu (kinesiska: 韩家墅) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 13 kilometer nordväst om stadens centrum.

Runt Hanjiashu är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km sydost om Hanjiashu. Runt Hanjiashu är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina